Asterina:

 Asterina — рід грибів родини Asterinaceae.
 Asterina — рід морських зірок з родини Asterinidae.